Seznam brigad z zaporedno številko 44.

Seznam 
 Pehotne
 44. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Medicinske
 44. medicinska brigada (ZDA)

Glej tudi